Austria:
 Doren – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Osoby:
 Charles Van Doren – amerykański pisarz 
 Claudia Doren – niemiecka spikerka telewizyjna
 Mamie Van Doren – amerykańska aktorka

Zobacz też:
 Dohren
 Dören